Алексе́й Шишо́в:
 Шишов, Алексей Валерьевич (род. 1975) — российский театральный режиссёр, драматург.
 Шишов, Алексей Васильевич (род. 1946) — советский и российский военный историк и писатель.